Wernsdorfer ist der Name von

 Alexander Wernsdorfer, deutscher Bobfahrer
 Wolfgang Wernsdorfer (* 1966), deutscher Physiker (experimentelle Festkörperphysik)
 Walther H. Wernsdorfer (1928–2016), deutscher Tropenmediziner und Epidemiologe

Siehe auch:
 Liste der Kulturdenkmale in Penig#Wernsdorf für Wernsdorfer Straße  mit diversen denkmalgeschützten Gebäuden